Richard Hughes je jméno a příjmení více osobností:

 Richard Hughes (fotbalista) (* 1979) – skotský fotbalista
 Richard Hughes (hudebník) (* 1975) – britský bubeník
 Richard Hughes (spisovatel) (1900–1976) – britský spisovatel
 Richard Hughes (žokej) (* 1973) – irský žokej